Sezon 2019/20 jest 21. sezonem w historii KF Ballkani Suva Reka w oficjalnych rozgrywkach Kosowa i 2. sezonem z rzędu w Superlidze Kosowa. Obejmuje on okres od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020.

Skład 
Stan na 12 stycznia 2020:

Mecze

Superliga e Kosovës

Puchar Kosowa

Tabele

Liga

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona klubu 

2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
KF Ballkani Suva Reka w poszczególnych sezonach